Wolfsbane (band), een Britse hardrock-/heavymetalband
Wolfsbane (Marvel), een fictieve superheldin uit de strips van Marvel Comics